José Francisco Chulvi Español, més conegut com José Chulvi (Xàbia, la Marina Alta, 25 de desembre de 1970) és un polític valencià del PSOE. És diputat en les Corts Valencianes i portaveu del Grup Socialista en la Diputació Provincial d'Alacant i és l'alcalde de Xàbia des de 2011.

Biografia 
Abans de dedicar-se a la política, la trajectòria de Chulvi ha estat lligada sempre a l'esport, concretament al bàsquet. Va ser durant moltes temporades jugador del Club Bàsquet Joventut Xàbia, en posició de base. Ha tingut molts càrrecs en el Joventut Xàbia, com a jugador, entrenador o coordinador. També va ser durant anys monitor esportiu de les Escoles Municipals de Xàbia. És tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives (TAFAE).

Va començar a establir els seus primers contactes amb la política en el bar que regenten els seus pares, on acudien regidors i membres de diversos partits polítics de Xàbia. Va decidir fer el pas, afiliant-se al PSOE en 1998, amb 28 anys. Un any més tard apareixeria de frma testimonial en la candidatura del PSOE de Xàbia per a les eleccions municipals de 1999.

En 2004 es converteix en el secretari d'Organització del PSOE de Xàbia i un any després arriba la seva primera experiència institucional, quan el seu partit li va cridar a meitat de legislatura per ser l'assessor del Grup Municipal Socialista, després del pacte entre el BLOC-Centristes de Xàbia, PSOE i Grup Independent de Xàbia, amb el qual van aconseguir el govern municipal després de desbancar mitjançant una moció de censura al tripartit format pel Partit Popular, Ciutadans per Xàbia i Grup Independent Xàbia.

Durant la legislatura de 2007-2011, BLOC-Centristes de Xàbia i el PSOE aconsegueixen el govern municipal i Chulvi va ser regidor amb les carteres de Turisme, Foment Econòmic i Règim Intern, a més de ser el portaveu del Grup Socialista. En 2008 és triat com a secretari general dels socialistes xabiencs.

En 2011 Chulvi es converteix en el candidat socialista en les eleccions municipals, el seu partit passa de 3 a 6 regidors, i aconsegueix l'alcaldia 20 anys després de l'última vegada que el PSOE aconseguís la vara de l'ajuntament per última vegada. Va formar govern tripartit al costat de Xàbia Democràtica i Ciutadans per Xàbia, encara que en la seva investidura també va aconseguir el suport dels dos edils del partit de l'oposició Nova Xàbia. Després d'aquest èxit municipal, també va obtenir respatller provincial convertint-se en diputat en l'oposició durant el mandat de Luisa Pastor.

Després de les eleccions municipals de 2015, es produeix l'eclosió política de Chulvi, on va revalidar l'alcaldia i va augmentar els regidors de 6 a 14, el millor resultat del PSOE en la història de Xàbia. Tot i la majoria absoluta obtinguda, Chulvi va integrar al seu govern a Compromís i Ciutadans per Xàbia, quedant únicament el PP i Xàbia Democràtica en l'oposició.

El 17 de desembre de 2017, es converteix en el secretari general del PSPV-PSOE de la província d'Alacant, càrrec orgànic més important de l'estructura socialista a nivell provincial.

En 2019 va ser triat diputat a les Corts Valencianes.

Càrrecs exercits 
Càrrecs orgànics:

 Secretari d'Organització del PSPV-PSOE de Xàbia (2004-2008).
 Secretari General del PSPV-PSOE de Xàbia (2008-2018).
 Secretari de Turisme del PSPV-PSOE Comarcal (2008-2012).
 Membre del Comitè Nacional PSPV-PSOE (2012-2017).
 Secretari de Residents Estrangers del PSPV-PSOE Comarcal (2012-2018).
 Secretari de Valencianisme i Federalisme del PSPV-PSOE (2017-2018).
 President del Comitè Nacional PSPV-PSOE (2017-actualitat).
 Secretari General del PSPV-PSOE provincial (2017-actualitat).

Càrrecs institucionals:

 Secretari Grup Municipal Socialista (2005-2007).
 Regidor de Turisme, Foment Econòmic i Règim Intern (2007-2011).
 Portaveu del Grup Municipal Socialista (2007-2011).
 Regidor de Recursos Humans (2011-2015).
 Alcalde de Xàbia (2011-actualitat).
 Regidor de Turisme (2015-actualitat).
 Diputat provincial (2011-actualitat).
 Portaveu del Grup Socialista en la Diputació (2015-actualitat).

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Fitxa a la web de la Diputació d'Alacant

Militants del Partit Socialista del País Valencià
Polítics xabiencs
Alcaldes de municipis de la Marina Alta
Diputats a les Corts Valencianes pel Partit Socialista del País Valencià